Ulanow (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Nikolajewitsch Ulanow (* 1947), russischer Eiskunstläufer
 Barry Ulanov (1918–2000), US-amerikanischer Schriftsteller
 Igor Sergejewitsch Ulanow (* 1969), russischer Eishockeyspieler

Ortsname
 Der russische Name des ukrainischen Dorfes Ulaniw